Die Liste der Papstwahlen und Konklaven listet alle 110 Papstwahlen seit 1059 auf, die entweder zur Wahl eines heute von der römisch-katholischen Kirche anerkannten Papstes geführt haben oder aber (durch Kursivierung markiert) zur Wahl eines heute nicht anerkannten Kandidaten, also eines Gegenpapstes.

Literatur 
 Frederic J. Baumgartner: Behind Locked Doors: A History of the Papal Elections. Palgrave Macmillan, 2003, ISBN 0-312-29463-8 (englisch).

Weblinks 
 
 Notes, by J. P. Adams, on Papal Elections and Conclaves from the 11th to the 21st Centuries

!
Papstwahlen und Konklaven